Fopma ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Fopma (* 1981), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Tineke Fopma, niederländische Radrennfahrerin